Kastelina ima više značenja:
 Kastelina (Lodi)
 Kastelina (Parma)
 Kastelina (Pistoja)
 Kastelina (Ravena)
 Kastelina (Ređo Emilija)
 Kastelina (Rijeti)
 Kastelina (Sijena)
 Kastelina (Vibo Valencija)